gêne ofwel schaamte
Gène, een voornaam (verkorte vorm van Eugène)
Gené, een plaats in Frankrijk
Gene (zanger)
Gene (Nauru), een voormalig dorp op Nauru